České příjmení Hálek nese více různých osobností:

 Elena Hálková – česká herečka, dcera Ivana a vnučka Vítězslava
 Gustav Hálek – český harfista a hudební skladatel
 Ivan Hálek (1872–1945) – český lékař, spisovatel, překladatel a politik, syn Vítězslava, otec Eleny
 Jan Hálek (* 1943) – český technik, profesor a politik ODS
 Jaroslav Hálek (1883–???) – český meziválečný politik, poslanec za agrární stranu
 Jiří Hálek (1930–2020) – český herec
 Václav Hálek (1937–2014) – český hudební skladatel a mykolog
 Vítězslav Hálek (1835–1874) – český básník, novinář a publicista, otec Ivana, děd Eleny